Als Schnittwinkel wird bezeichnet:
 ein Winkel zwischen zwei Kurven oder Flächen, siehe Schnittwinkel (Geometrie)
 ein Winkel an der Schneide eines Zerspanungswerkzeuges, siehe Schnittwinkel (Zerspanung)